Název Shine On může označovat:

 Shine On – album George Jonese z roku 1983
 Shine On (album, Pink Floyd) – box set Pink Floyd z roku 1992
 původní název pro skladbu Pink Floyd „Shine On You Crazy Diamond“
 Shine On – album Kee Marcella z roku 1995
 Shine On – album Jet z roku 2005
 Shine On – album Ralpha Stanleyho z roku 2005
 Shine On – EP Apoptygmy Berzerk z roku 2006
 a další